Grand Rapids Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Grand Rapids Township (Illinois)
 Grand Rapids Township (Minnesota)
 Grand Rapids Township (North Dakota)
 Grand Rapids Township (Ohio)